Rolling Stone – rivista musicale statunitense
 Rolling Stone – singolo di Suzi Quatro del 1972
 Rolling Stone – singolo di Hurts del 2015
 Rollin' Stone – singolo di Muddy Waters del 1950
 A Rolling Stone – singolo di Grace Jones del 1980

Pagine correlate 
 Rolling Stones (disambigua)